Ружичкова — жіноча форма прізвища Ружичка.

 Віра Ружичкова (1928—2018) — чехословацька гімнастка, олімпійська чемпіонка.
 Гана Ружичкова (1941—1981) — чехословацька гімнастка, призерка Олімпійських ігор і чемпіонату світу.
 Гелена Ружичкова (1930—2004) — чехословацька та чеська актриса.
 Зузана Ружичкова (1927—2017) — чеська клавесиністка та педагогиня.

жіночі форми прізвищ